

Barra Brui (Nouvelles-Galles-du-Sud) est une ville de Nouvelle-Galles du Sud

Barra est une municipalité de l'État de Bahia
 Barra de Santo Antônio est une municipalité de l'État de l'Alagoas
 Barra da Estiva est une municipalité de l'État de Bahia
 Barra do Choça est une municipalité de l'État de Bahia
 Barra do Mendes est une municipalité de l'État de Bahia
 Barra do Rocha est une municipalité de l'État de Bahia
 Barra de São Francisco est une municipalité de l'État de l'Espírito Santo
 Barra do Corda est une municipalité de l'État du Maranhão
 Barra Longa est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Barra do Garças est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Barra do Bugres est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Barra de Santana est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Barra de Santa Rosa est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Barra de Guabiraba est une municipalité de l'État du Pernambouc
 Barra d'Alcântara' est une municipalité de l'État du Piauí
 Barra do Jacaré est une municipalité du Paraná
 Barra do Piraí est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 Barra Mansa est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 Barra do Guarita est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Barra do Quaraí est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Barra do Ribeiro est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Barra do Rio Azul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Barra Funda est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Barra Velha est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Barra dos Coqueiros est une municipalité de l'État du Sergipe
 Barra do Chapéu est une municipalité de l'São Paulo
 Barra do Turvo est une municipalité de l'État de São Paulo
 Barra do Ouro est une municipalité de l'État du Tocantins

 Barra da Tijuca est un quartier de la ville de Rio de Janeiro

Barra, une localité du département de Banh

Barra, une île de l'archipel des Hébrides extérieures
 Barra Head, une île de l'archipel des Hébrides extérieures
 Îles Barra, groupe d'îles des Hébrides extérieures

Barra

Barra est le nom d'un quartier populaire de Naples

Voir aussi

Patronyme 

 Joseph Barra (1779-1793) jeune soldat républicain.
 Cormac de Barra, un harpiste traditionnel irlandais.
 Ornella Barra (née en 1956), femme d'affaires monégasque